Села:
 Жорнище — Вінницька область, Іллінецький район
 Жорнище — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район